Timo André Bakken (ur. 21 marca 1989) – norweski biegacz narciarski, srebrny medalista mistrzostw świata juniorów i młodzieżowców.

Kariera  
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Timo André Bakken pojawił się 4 marca 2006 roku w zawodach FIS Race w Røros, gdzie zajął 164. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. W lutym 2009 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys - Sommand, zdobywając srebrny medal w sprincie stylem klasycznym. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata młodzieżowców w Otepää powtórzył ten wynik, przegrywając tylko z Rosjaninem Aleksandrem Panżynskim.

W Pucharze Świata zadebiutował 5 marca 2008 roku w Drammen, zajmując 53. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył nieco ponad rok później, 12 marca 2009 roku w Trondheim, zajmując czternaste miejsce w tej samej konkurencji. Najlepsze wyniki osiągał w sezonie 2008/2009, który ukończył na 125. pozycji w klasyfikacji generalnej.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1989